Palu puede referirse a:
 Palu, población de Indonesia, capital de la provincia de Célebes Central.
 El río Palu, en la isla de Célebes.
 Palù, una localidad de Italia, en la provincia de Verona.
 PALU, acrónimo de Partido Lumumbista Unificado, un partido político de la República Democrática del Congo.
 Palu, una vara de avellano usada para el salto pasiego, un deporte de Cantabria, España.